

Codici 
 LMR – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Lime Acres (Sudafrica)

Musica 
 LMR – album di Tony Levin, Marco Minnemann e Jordan Rudess del 2013